Мак-Рей () або Макрей () — шотландське прізвище.

Відомі носії
 Гілтон Мак-Рей — шотландський актор театру, телебачення та кіно.
 Генрі Мак-Рей — канадський режисер, продюсер та сценарист
 Колін Мак-Рей — шотландський ралійний гонщик
 Джеймс Мак-Рей — австралійський веслувальник.
 Каллем Макрей — шотландський режисер та журналіст.
 Френк Макрей — американський актор кіно та телебачення.

шотландські прізвища